Landtagswahlkreis 79 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Grafschaft Bentheim (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Vechta (2003)
 Landtagswahlkreis Cloppenburg (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Delmenhorst (1959 bis 1978)
 Landtagswahlkreis Delmenhorst-Stadt (1947 bis 1955)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Coesfeld II (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Coesfeld I – Borken III (2005 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Essen V (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Dinslaken (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Ahaus (1947 bis 1962)

in Sachsen:
 Wahlkreis Auerbach I (1990)